Portoriquensi – abitanti di Porto Rico (Paraná)
Portoriquensi – abitanti di Porto Rico do Maranhão